Příjmení Acker nosí více významných osobností:

 Achille Van Acker (1898–1975) – belgický sociálnědemokratický politik
 Amy Acker (* 1976) – americká herečka
 Drew Van Acker (* 1986) – americký herec

Externí odkazy